DHI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dhangarhi (Nepal)
 dhi – codice ISO 639-3 della lingua dhimal